За́йцы:
 Зайцевые () — семейство млекопитающих отряда зайцеобразных.
 Зайцы () — род млекопитающих семейства зайцевых.
 Земляные зайцы () — род грызунов семейства тушканчиковых.

Топоним

Белоруссия 
 Зайцы — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 

Кировская область
 Зайцы — деревня в Котельничском районе.
 Зайцы — деревня в Шабалинском районе.

Новгородская область
 Зайцы — деревня в Холмском районе.

Пермский край
 Зайцы — деревня в Верещагинском районе.

Псковская область
 Зайцы — деревня в Великолукском районе.
 Зайцы — деревня в Красногородском районе.
 Зайцы — деревня в Островском районе.

Украина 

Полтавская область
 Зайцы — село в Зеньковском районе.
 Зайцы — село в Котелевском районе.
 Зайцы Вторые — село в Котелевском районе.

Черниговская область
 Зайцы — село в Черниговском районе.

См. также 
 Заяц (значения)